În fonetică, consoana africată retroflexă sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său în Alfabetul Fonetic Internațional este , uneori simplificat ca  sau , iar simbolul echivalent în X-SAMPA este dz`.

Africata apare în limbi precum poloneza (africata laminală dż) și limbile caucaziene nord-occidentale (unde este apicală).

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată retroflexă surdă .

Pronunție 
 
 
 
 
 
 

Africată retroflexă sonoră, Consoană